Operastudio é a formação pós-universitária de um cantor de ópera, onde ele é defrontado com todos os desafios e o cotidiano da profissão. Formação exclusivamente prática, não havendo a necessidade de um trabalho escrito, como uma tese. Somente são aceitos cantores com grau superior na área.

Ópera